Yongxing Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yongxing (socken i Kina, Jiangsu), 
 Yongxing (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar